Madhepura (district), een district van de Indiase staat Bihar
 Madhepura (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Madhepura